Sant Fermí de Pamplona (segle III), bisbe i sant hispà, patró de Navarra, que va predicar a Amiens i hi va morir màrtir el 303 
 Sant Fermí d'Usès (Narbona, segle V - Usès, 553), bisbe d'Usès (538 -553) venerat com a sant a l'Església catòlica 
 Sant Fermí de Vivièrs (Viviers?, segle V - segle VI), venerat com a sant a diverses confessions cristianes
 Sant Fermí de Flaçà